Сезонът по снукър 2004/2005 представлява поредица от професионални състезания по снукър, които се играят през 2004 и 2005 г. Таблицата отразява резултатите турнирите от сезона.

Вижте също 
 Световна ранглиста за 2004/2005

Снукърни сезони